Brown kan syfta på:

 Brown (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Brown Boveri – ett tidigare schweiziskt företag
 Brown University –ett universitet i Rhode Island, USA
 David Brown Ltd. – ett brittiskt verkstadsföretag och tidigare traktortillverkare.
 Murphy Brown – en amerikansk komediserie från 1988-1998

Geografi

Antarktis 

 Brown (berg), 

Robotskapade Antarktisförgreningar